Игры в группе А на чемпионате мира 2018 года прошли с 14 по 25 июня. Группа состояла из сборных России (страна-хозяйка чемпионата), Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

В плей-офф команда, занявшая 1-е место, сыграет с командой, занявшей 2-е место в группе В, а команда, занявшая 2-е место, сыграет с победителем группы В.

Команды

Таблица 

Время начала матчей указано местное.

1 тур

Матч № 1. Россия — Саудовская Аравия

Матч № 2. Египет — Уругвай 

Фотогалерея

2 тур

Матч № 17. Россия — Египет

Матч № 18. Уругвай — Саудовская Аравия

3 тур

Матч № 33. Уругвай — Россия

Матч № 34. Саудовская Аравия — Египет

Примечания

Ссылки 

 Группа A чемпионата мира по футболу 2018 на сайте FIFA.com

Чемпионат мира по футболу 2018